Bay County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Bay County (Florida) – okres státu Florida
 Bay County (Michigan) – okres státu Michigan